Fritz Biermann (1916 — 1945), um militar alemão da Segunda Guerra Mundial
 Ludwig (Franz Benedict) Biermann (1907, Hamm — 1986, Munique), um astrônomo alemão
 73640 Biermann, um asteróide da cintura principal
 Biermannia, um género botânico